Osoby o tym nazwisku:
 Joachim Böhmer – niemiecki wioślarz
 Maria Böhmer – niemiecka polityk 
 Wolfgang Böhmer – niemiecki polityk i lekarz